Биленький — фамилия.
 Биленький, Александр Юрьевич (род. 1974) — украинский государственный деятель, председатель Полтавского областного совета.
 Биленький, Самоил Михелевич (1928—2020) — российский физик-теоретик, специалист по квантовой механике и ядерной физике.
 Биленький, Ярослав (1883—1945) — украинский государственный и общественно-политический деятель, педагог, философ, редактор.